Crisp (cognom)
 Crisp (germà de Claudi II), germà de l'emperador Claudi II el gòtic 
 Flavi Juli Crisp, fill de l'emperador Constantí el gran i cèsar (s. IV)
 Juli Crisp, tribú dels pretorians (s. II)
 Marci Crisp, militar i governador romà (s. I aC)
 Crisp Passiè, cavaller romà padrastre de Neró (s. I)
 Vibi Crisp, orador romà (s. I)
 Quentin S. Crisp, (1972) novel·lista britànic de ficció.